В этом списке крупнейших общин Нидерландов представлены нидерландские общины с населением более 100 000 человек. По состоянию на 31 декабря 2019 года насчитывается 32 общины с населением 100 000 и более человек. Пятнадцать из них расположены в Западных Нидерландах (Северная Голландия, Южная Голландия, Утрехт и Зеландия), восемь в Восточных Нидерландах (Флеволанд, Оверэйссел и Гелдерланд), шесть в Южных Нидерландах (Северный Брабант и Лимбург) и три в Северных Нидерландах (Дренте, Гронинген и Фрисландия). Зеландия — единственная из всех провинций без общин с населением более 100 000 человек. Примерно 6,5 миллиона человек проживают в 32 крупнейших муниципалитетах Нидерландов.

См. также 
 Общины Нидерландов

Ссылки 
 Центральное статистическое бюро Нидерландов, Население на конец декабря 2019

 
Нидерланды